Мария Титова:
 Титова, Мария Александровна (род. 1987) — российская пловчиха в ластах.
 Титова, Мария Андреевна (1899—1994) — русская советская актриса.
 Перестяк (Титова), Мария Андреевна (род. 1991) — российская регбистка.
 Титова, Мария Павловна (род. 1997) — российская художественная гимнастка.